Равиль Ягмурович Казаков (род. 25 января 1982 года) — спортсмен. Мастер спорта России международного класса по пауэрлифтингу (2002). Выдающийся спортсмен РБ (2003).

Биография 
Равиль Казаков родился 25 января 1982 года в г. Белорецке,

Спортом занимался в спортивном клубе «Геракл» (тренер С. В. Горшков). За Школу высшего спортивного мастерства (тренер Б. И. Шейко) выступает с 2001 года.

С 2002 года состоял членом сборной команды России.

Достижения 
 Абсолютный победитель VII Всемирных игр (2005)
 Чемпион мира среди мужчин (2002 — до 52 кг, 2004, 2007 — до 67,5 кг)
 Серебряный призёр чемпионатов мира среди мужчин(2003 — до 56 кг, 2005 — до 67,5 кг)
 Чемпион мира по жиму лежа среди мужчин(2009),
 Серебряный призёр чемпионата мира по жиму лёжа среди мужчин (2005)
 Чемпион мира среди юниоров (2002)
 Чемпион Европы среди юниоров (2003, 2004),
 Серебряный призёр чемпионата Европы (2002)
 Чемпион Европы по жиму лежа среди мужчин(2009)
 Чемпион России (2002,2005)
 Серебряный призёр чемпионатов России (2003, 2004, 2006)
 Четырёхкратный победитель Кубков России (2001, 2003, 2004, 2007)
 Чемпион России по жиму лежа (2009, 2010)
 Рекордсмен России, Европы и мира среди юниоров и мужчин

Награды 
Награждён знаком «Выдающийся спортсмен Башкирии» (2002)

Орден «Салават Юлаев» (2006)

Ссылки

Примечания 

Мастера спорта России международного класса
Спортсмены Башкортостана
Пауэрлифтеры России
Выпускники Башкирского института физической культуры
Победители Всемирных Игр
Чемпионы мира по пауэрлифтингу